Rito siriaco occidentale (rito Antiocheno) – rito liturgico della Chiesa cristiana sviluppato e praticato nel patriarcato di Antiochia
 Rito siriaco orientale (rito caldeo) – liturgia cristiana, originario di Edessa, in Mesopotamia